ДАГ может означать:

 ДАГ (футбольный клуб)
 ДАГ/Лиепая
 ДАГ (футбольный клуб, Рига)
 ДАГ (футбольный клуб, Тарту)
 Демократическая армия Греции

См. также